Alessandro Antonelli (1798-1888), architecte italien ;
 Dominic A. Antonelli (né en 1967), astronaute américain ;
 Carla Antonelli (née en 1959), actrice canarienne-espagnole ;
 Cécile Antonelli, patineuse artistique française ;
 Ennio Antonelli (1927-2004), acteur italien ;
 Ennio Antonelli (né en 1936), cardinal italien ;
 Étienne Antonelli (1879-1971), économiste et homme politique français ;
 Ferdinando Giuseppe Antonelli (1896-1993), cardinal franciscain ;
 Giacomo Antonelli (1806-1876), cardinal italien ;
 Giovanna Antonelli (née en 1976), actrice brésilienne ;
 Juan Bautista Antonelli (1527-1588), ingénieur militaire italien ;
 Kathleen Antonelli (1921-2006), informaticienne américaine ;
 Laura Antonelli (1941-2015), actrice italienne ;
 Leonardo Antonelli (1730-1811), cardinal italien ;
 Luca Antonelli (né en 1987), footballeur italien ;
 Luigi Antonelli (1877-1942), dramaturge italien ;
 Maria Antonelli (née en 1984), joueuse de beach-volley brésilienne
 Niccolò Antonelli (né en 1996), pilote de vitesse moto italien ;
 Nicolò Maria Antonelli (1698-1767), cardinal italien ;
 Veronica Antonelli (née en 1974), artiste lyrique franco-italienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien